Соловьёв, Николай Петрович (в монашестве Никон; 1868 — после 1927) — епископ Русской православной церкви, епископ Кузнецкий, викарий Томской епархии.
 Соловьёв, Николай Петрович (1915—1992) — полный кавалер ордена Славы.